Тулгас:

 Тулгас — историческое название местности в Виноградовском муниципальном районе Архангельской области.
 Тулгас — река в России, протекает в Архангельской области.